Une école polytechnique est généralement un établissement d'enseignement supérieur technique et technologique ayant un statut universitaire ou assimilé, ou rattaché à une université. Il s'agit d'une appellation que de nombreux pays attribuent à des instituts de technologie.

Le terme Polytechnique (écrit avec une majuscule initiale, seulement dans cet emploi) désigne l'École polytechnique de Paris, aujourd'hui à Palaiseau (Essonne), fondée  sous le nom d'« École centrale des travaux publics ». Le mot apparaît pour la première fois dans un document publié par Prieur de la Côte d'Or au début de . Ce néologisme symbolise la pluralité des techniques enseignées à l'École polytechnique. Il est formé du préfixe « poly » et du mot « technique » (du grec  « habile en de nombreux arts »).

Algérie 
 École nationale polytechnique d'Alger (ENP) ;
 École nationale polytechnique d'Oran (ENPO) ;
 École nationale polytechnique de Constantine (ENPC) ;
 École militaire polytechnique (EMP) ;

Belgique 
École polytechnique de Louvain (EPL), anciennement Faculté des sciences appliquées de l'UCLouvain ;
 École polytechnique de Bruxelles (EPB), anciennement Faculté des sciences appliquées de l'ULB ;
Faculté des sciences appliquées de l'École royale militaire de Belgique ;
 Faculté des sciences appliquées de l'Université de Liège ;
 Faculté polytechnique de Mons (FPMs) ;

Brésil 
 École polytechnique de l'université fédérale de Rio de Janeiro, la plus ancienne école d'ingénieurs du Brésil, fondée en 1792 ;
 Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (« École polytechnique de l'Université de São Paulo ») ;

Cameroun 
 École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé (ENSPY) ;
 École nationale supérieure polytechnique de Maroua (ENSPM) ;

Canada

Québec 
 École polytechnique de Montréal ;

Côte-d'Ivoire 
 Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) ;

Congo 

  (ENSP) de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville ;

Espagne 
 Université polytechnique de Catalogne principalement à Barcelone ;
 Université polytechnique de Madrid ;
 Université polytechnique de Valence ;

États-Unis 
 Université polytechnique de New York ;
 Université d'État polytechnique de Californie, « Cal Poly » ;
 Institut polytechnique Rensselaer, État de New York ;
 Institut polytechnique et université d'État de Virginie (), plus connue sous le nom de Virginia Tech ;

France 
En France, nombreux sont les établissements nommés « école polytechnique » ou comprenant le terme « polytechnique » dans leur dénomination. La plus prestigieuse des écoles polytechniques françaises reste avant tout :

 École polytechnique, surnommée l'X, située à Palaiseau, dont les élèves et anciens élèves sont appelés, en France, polytechniciens ;

Elle n'est pas à confondre avec les écoles polytechniques universitaires, des écoles d'ingénieurs publiques rattachées à des universités et formant le Réseau Polytech :
 École polytechnique de l'université d'Angers (Polytech' Angers)
 École polytechnique universitaire de l'Université Clermont-Auvergne (Polytech' Clermont-Ferrand) ;
 École polytechnique de l'université Grenoble-Alpes (Polytech' Grenoble) ;
 École polytechnique universitaire de Lille (Polytech' Lille) ;
 École polytechnique universitaire de l'université Lyon-I (Polytech' Lyon, ex-ISTIL) ;
 École polytechnique universitaire de Marseille (Polytech' Marseille) ;
 École polytechnique universitaire de Montpellier (Polytech' Montpellier, ex-ISIM) ;
 École polytechnique de l'université de Lorraine (Polytech' Nancy, ex-ESSTIN) ;
 École polytechnique de l'université de Nantes (Polytech' Nantes) ;
 École polytechnique de l'université de Nice (Polytech' Nice-Sophia) ;
 École polytechnique de l'université d'Orléans (Polytech' Orléans) ;
 École polytechnique universitaire de l'université Paris-XI (Polytech' Paris-Sud, ex-IFIPS) ;
 École polytechnique universitaire de Sorbonne Université (Polytech' Sorbonne, ex-Polytech' Paris-UPMC) ;
 École polytechnique universitaire de Savoie (Polytech' Savoie) ;
 École polytechnique de l'université de Tours (Polytech' Tours) ;

Il existe aussi les instituts nationaux polytechniques (Groupe INP), grands établissements regroupant plusieurs écoles et/ou formations supérieures, et assimilés à des universités :

Institut polytechnique de Grenoble, anciennement Institut national polytechnique de Grenoble (INPG) ;
Institut national polytechnique de Lorraine (INPL) à Nancy ;
Institut national polytechnique de Toulouse (INPT) ;
Institut polytechnique de Bordeaux (IPB) ;

D'autres écoles encore possèdent dans leur sigle la dénomination « polytechnique » sans avoir de lien avec les écoles et instituts ci-dessus :

 EPF - École d'ingénieurs, anciennement École polytechnique féminine, située à Sceaux ;
 École polytechnique universitaire de l'université Paris-Saclay ;
Institut polytechnique des sciences avancées (IPSA) ;
Institut polytechnique UniLaSalle, à Beauvais ;
Institut polytechnique Saint-Louis ;
Institut polytechnique de Lyon ;
Institut polytechnique Grand Paris ;

Il existe également des concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs portant la dénomination de polytechnique :

 Concours commun des instituts nationaux polytechniques, anciennement concours communs polytechniques (CCP), qui permet le recrutement post-CPGE de 62 écoles d'ingénieurs, dont celles des instituts nationaux polytechniques ;
 Concours École polytechnique (ou concours de l'X ou concours cycle polytechnicien), permettant le recrutement post-CPGE de l'école Polytechnique ;
 Concours Geipi Polytech, concours post-bac pour 34 écoles d'ingénieurs, dont celles du réseau Polytech ;

Enfin, le terme polytechnique peut être entendu lorsque l'on désigne la Prépa des INP dont l'ancien nom est « cycle préparatoire polytechnique ». Il s'agit de deux années de « prépa intégrée » permettant d'intégrer les écoles d'ingénieurs des instituts nationaux polytechniques.

Grèce 
 Université polytechnique nationale d'Athènes, en grec , fondée en 1836 ;
 Université technique de Crète, en grec , litt. « Polytechnique de Crète », fondée en 1977 ;

Guinée 
 Institut polytechnique de Conakry, devenu en 1984 l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry ;

Italie 
 École polytechnique de Bari ;
 École polytechnique de Milan ;
 École polytechnique de Turin ;
 Université polytechnique des Marches ;

Mexique 
 Institut polytechnique national ;

Pologne 
Le nom d’école polytechnique () est donné, en Pologne, à des établissements publics d'enseignement supérieur technologique et de recherche habilités à délivrer des diplômes universitaires (ingénieur, master-ingénieur, doctorat) :
 École polytechnique de Cracovie (Politechnika Krakowska) ;
 École polytechnique de Gdańsk (Politechnika Gdańska) ;
  (Politechnika Świętokrzyska, Kielce) ;
  (Politechnika Koszalińska) ;
  (Politechnika Lubelska) ;
 École polytechnique de Łódź (Politechnika Łódzka) ;
  (Politechnika Opolska) ;
  (Politechnika Poznańska) ;
 École polytechnique de Rzeszów (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) ;
 École polytechnique de Szczecin (Politechnika Szczecińska) intégrée en 2009 à la nouvelle Université de technologie de Poméranie occidentale à Szczecin ;
 École polytechnique de Silésie (Politechnika Śląska) ;
 École polytechnique de Varsovie (Politechnika Warszawska) ;
 École polytechnique de Wrocław (Politechnika Wrocławska) ;

Portugal 
 Institut polytechnique de Lisbonne ;

Royaume-Uni 
Une  était une institution d’enseignement britannique (en Angleterre, Irlande du Nord et au pays de Galles) qui proposait entre 1965 et 1992 des diplômes de l’enseignement supérieur dans les domaines des sciences, techniques et mathématiques, avec une insistance particulière sur les sciences de l'ingénieur. Ces institutions sont devenues des universités indépendantes en 1992 et en mesure de délivrer elles-mêmes leurs diplômes. La plupart d’entre elles sont restées fidèles à leur mission originale qui était de développer les capacités professionnelles de leurs élèves.

Sénégal 
 École supérieure polytechnique de Dakar ;
 École polytechnique de Thiès, à l'origine centre de Thiès de l'ÉSP de Dakar, désormais rattachée à l'Université de Thiès ;
 Institut polytechnique de Saint-Louis;

Suède 
 École royale polytechnique (en suédois , KTH)

Suisse 
 École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ;
 École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ ; en allemand , ETHZ) ;

Tunisie 
 École polytechnique de Tunisie (EPT) ;
École polytechnique privée de Monastir (Polytech Monastir) ;

Ukraine 
 université nationale « Institut polytechnique Igor-Sikorski de Kiev », fondée en 1898 ;
 , fondée en 1885 ;
 université nationale « École polytechnique de Lviv », fondée en 1844 sous le nom d'« Académie technique de Lemberg » devenue en 1877 « École polytechnique de Lwów » ;

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Institut de technologie ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Toutes les pages contenant « Polytechnique » dans le titre :  ;

Établissement d'enseignement supérieur
Établissement d'enseignement supérieur technologique